

Teatro 
 Un tram che si chiama Desiderio (A Streetcar Named Desire) – dramma di Tennessee Williams del 1947
 Un tram che si chiama Desiderio – opera lirica di André Previn del 1995

Cinema 
 Un tram che si chiama Desiderio (A Streetcar Named Desire) – film del 1951 di Elia Kazan che ricevette 12 nomination al premio Oscar
 Un tram che si chiama Desiderio (A Streetcar Named Desire) – film televisivo di John Erman (1984)
 Un tram che si chiama Desiderio (A Streetcar Named Desire) – film televisivo di Glenn Jordan (1995)